Мейтенс ( ) — нідерландське прізвище.

В Нідерландах працювала династія художників Мейтенс фламандського походження.

Відомі носії

 Арт Мейтенс (Aert Mijtens, 1541, Брюссель - 1602, Рим), х-к
 Ісаак Мейтенс (Isaac Mijtens, 1602 – 22 августа 1666), х-к, молодший брат Деніела Мейтенса старшого
 Мартин Мейтенс (Martin Mijtens I, 1648-1736), син Ісаака Мейтенса і сам художник, працював у Стокгольмі, Швеція
 Мартин ван Мейтенс молодший  (Martin van Mijtens II, 16 июня 1695 - 23 марта 1770 ),х-к, син Мартина Мейтенса, тривалий час працював у Відні, Австрія
 Деніел Мейтенс старший (1590, Делфт — 1648, Гаага), батько художника Деніела Мейтенса молодшого, довго працював у Лондоні.
 Деніел Мейтенс молодший (Daniel Mijtens the Younger, 1644 — 1688), х-к
 Ян Мейтенс (Jan Mijtens, 1614 – 1670), х-к, племінник Деніела Мейтенса старшого.

Нідерландські прізвища